Het WTA-tennistoernooi van Straatsburg (officieel Internationaux de Strasbourg) van 2010 vond plaats van 17 tot en met 22 mei 2010 in de Franse stad Straatsburg. Er werd gespeeld op een gravel-ondergrond.

In het enkelspel wist het Russische eerste reekshoofd Maria Sjarapova de 22e titel uit haar carrière binnen te halen. Ze versloeg in de finale de ongeplaatste Duitse Kristina Barrois in twee sets. Het was de tweede titel van het seizoen voor Sjarapova.

In het dubbelspel won het ongeplaatste duo Alizé Cornet en Vania King de finale van het als tweede geplaatste duo Alla Koedrjavtseva en Anastasia Rodionova na een match-tiebreak.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale 
{{Wedstrijdschema laatste 2 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Finale
| team-width=175
| RD1-seed1=1/WC
| RD1-team1= Maria Sjarapova
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2=
| RD1-team2= Kristina Barrois
| RD1-score2-1=5
| RD1-score2-2=1
| RD1-score2-3=
}}

 Bovenste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale
| RD1-seed01=1/WC
| RD1-team01= Maria Sjarapova
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Regina Koelikova
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=1
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Dia Evtimova
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Tatjana Malek
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Maria Elena Camerin
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=5
| RD1-score05-3=1
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Julia Görges
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3=6
| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= Pauline Parmentier
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=5
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= Sybille Bammer
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=7
| RD1-seed09=3/WC
| RD1-team09= Virginie Razzano
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Chang Kai-chen
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=4
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Jill Craybas
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Sofia Arvidsson
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13=
| RD1-team13= Julie Coin
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Lucie Hradecká
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Sandra Záhlavová
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=5
| RD1-team16=
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=1/WC
| RD3-team01= M Sjarapova
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= J Görges
| RD3-score02-1=62
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=
| RD3-team03= S Arvidsson
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=5
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=5
| RD3-team04=

Onderste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale
| RD1-seed01=7
| RD1-team01=

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Straatsburg 2010
Straatsburg